Cabana

 Localidades do Brasil
Mucambo (Ceará), município no Ceará
Mocambo (Parintins), distrito no Amazonas

Desambiguações de topônimos